2. division i ishockey 1970-71 var den 11. sæson af 2. division i ishockey, og turneringen blev arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af atten hold, der spillede om én oprykningplads til 1. division. Holdene var inddelt i to geografisk opdelte kredse, der hver spillede om to pladser i oprykningsspillet, hvor fire hold spillede om oprykningspladsen.

Oprykningsspillet blev vundet af Tårnby Boldklub, som dermed rykkede op i 1. division for første gang nogensinde.

Resultater og stillinger

Vestkredsen 

Vestkredsen havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i oprykningsspillet. Seks af de ti hold var oprykningsberettigede, og kun de indbyrdes kampe mellem disse hold gjaldt i kampen pladserne i oprykningsspillet, der blev besat af IK Skovbakken og Frederikshavn IK.

Følgende hold deltog også i turneringen, dog uden at være oprykningsberettigede:
 Esbjerg IK 2
 Herning IK 2
 Vojens IK 2
 AaB 2

Østkredsen 

Østkredsen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i oprykningsspillet. De to pladser i oprykningsspillet blev besat af Tårnby Boldklub og Herlev IK, der sluttede turneringen på henholdsvis første- og fjerdepladsen. Holdene, der sluttede som nr. 2 og 3, var ikke oprykningsberettigede og kunne derfor ikke kvalificere sig til oprykningsspillet.

Oprykningsspil 

De to bedste hold fra hver af de geografiske kredse spillede i oprykningsspillet om én oprykningsplads til 1. division i 1971-72. Holdene spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. Førstepladsen blev besat af Tårnby Boldklub, der vandt samtlige seks kampe, og som dermed sikrede sig oprykning til 1. division for første gang nogensinde.

Se også 
 1. division i ishockey 1970-71

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 15. februar og 22. marts 1971.
 HVEM HVAD HVOR 1972

1970-71
Ishockey i 1970
Ishockey i 1971